Vajra, mot sanskrit signifiant « foudre » ou « diamant », est un symbole important dans l’hindouisme et surtout dans le courant vajrayana du bouddhisme.
 Vajra groupe japonais.